Computerspellen
 Battleship (videospel uit 1978), een spel voor de Commodore PET/CBM
 Battleship (videospel uit 1993), een spel voor de NES en de Sega Game Gear
 Battleship (videospel uit 1998), een spel voor DOS en Windows
 Battleship (videospel uit 1987), een spel voor Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 en ZX Spectrum
 Battleship (videospel uit 1991) een spel voor CD-i
 Battleship (videospel uit 2009), een spel voor de Xbox 360
 Battleship (videospel uit 2011), een spel voor Kindle, iPad, iPhone, Macintosh, Windows en Windows Phone
 Battleship (videospel uit 2012), een spel, gebaseerd op de gelijknamige film, voor de PlayStation 3 en Xbox 360
 Battleships (computerspel), een spel uit 1980 voor Commodore PET/CBM
 Battle Ships (computerspel), een spel uit 1989 voor Atari 8-bit
 Battleship: Surface Thunder, een spel uit 2000 voor de PC
Overige
 Battleship (film), een sciencefiction/oorlogsfilm uit 2012
 Battleship (puzzel), een logische puzzelspel
 Battleship (band), een Californische band
 Battleship (West Virginia), een plaats in Raleigh County, West Virginia
 "Battleships", een lied van Daughtry
 "Battle Ship", een lied van Red Hot Chili Peppers
 "Battleships", een lied van Travis